164 pułk rezerwowy - pułk okresu wojny polsko-bolszewickiej; po rozwiązaniu wcielony do oddziałów 7 Dywizji Piechoty
 164 Pułk Piechoty (1939)